Spons (huishouden), een schoonmaakartikel
 Sponzen, een stam van dieren